Challah steht für:

 Challa, jüdisches Brot

Challah ist der Familienname folgender Personen:

 Johnny Challah (* 1979), deutschen Komiker
 Jasin Challah (* 1974), Schauspieler und Regisseur